Onze-Lieve-Vrouwehospitaal ist der Name von

 Onze-Lieve-Vrouwhospitaal (Oudenaarde), historisches Krankenhaus im belgischen Oudenaarde
 Onze-Lieve-Vrouwehospitaal (Kortrijk), historisches Krankenhaus, jetzt Teil des AZ Groninge